Als Bundesbahngesetz werden bezeichnet:
 das Bundesbahngesetz (Deutschland)
 das Bundesbahngesetz (Österreich),